Štanga je ime več naselij v Sloveniji:
 Velika Štanga
 Mala Štanga